Грю Шарлотта Коссек Форсселль (), урождённая Грю Херминге (; род. 16 февраля 1973 года, Векшё) — шведская телеведущая и радиоведущая.

Биография 
Родилась 16 февраля 1973 года в Векшё. Дочь певца  и журналистки Рагнхильд Херминге. Выросла в Лулео, воспитывалась матерью. Став взрослой, взяла себе фамилию биологического отца.

В 1991 году, после окончания средней школы в Лулео, снялась в сериале  в роли Беттан, официантки в закусочной. В 1992 году начала телевизионную карьеру, став ведущей молодёжной редакции телеканала SVT в Векшё. Вместе с  и  вела программы PM и Pickup.

В 1994 году ушла с SVT, после чего работала на разных телеканалах. Вела программу о кино Filmguiden на TV1000, программы о путешествиях Vinnare med V75 и På Plats на TV4.В 1998—2001 годах вместе с Ульрикой Эрикссон вела программу о стиле жизни  на , а также шведскую версию телеигры «Форт Боярд» на том же канале. Также была ведущей передачи  на Шведском радио (1994—1999).

В 2004 году Форсселл перешла на радио , где работает и в настоящее время. Вместе с  была ведущей утреннего радио-шоу , которое дважды получило награду шведской Радиоакадемии в номинации «Утро года» — в 2005 году и в 2008 году. В настоящее время это шоу выходит под названием «Грю Форселл с друзьями» ().

В 2007 году Форселл вместе с  вела викторину  на канале TV4, с 2008 года она ведёт хоровое шоу  на том же канале. В 2011 и 2012 годах вела на TV1000 шведскую версию реалити-шоу «Большой Брат».

Личная жизнь 
Родители Грю — певец  и журналистка Рагнхильд Херминге. Дедушка — писатель, сценарист и журналист . Дядя (сводный брат отца) — актёр . Замужем за Александром (Алексом) Коссеком, в их семье двое детей.

Грю Форссель — болельщица хоккейного клуба «Лулео», плакат с названием клуба висит на её рабочем месте в студии на радиостанции Mix Megapol. Является почётным членом клуба «Лулео».

Радио- и телевизионные программы, в которых участвовала Грю Форссель 
 Byhåla, SVT, 1992
 PM, SVT, 1992—1993
 Pickup, SVT, 1993
 Filmguiden, TV1000, 1995
 På plats, TV4, 1995
 Äventyr, SVT, 1997
 Silikon, TV3, 1998—2001
 Jakten på ökenguldet (tävlande), TV3, 1999
 Fångarna på fortet, TV3, 1999—2000
 Vilda djur, TV3, 2001
 Harem, TV3, 2002
 Prestanda, TV3, 2003
 Izabellas bröllop, TV3, 2004
 Äntligen morgon, радио Mix Megapol, 2004-
 Pokermiljonen, TV4, 2005
 Rampfeber, TV4, 2006
 Sommarkrysset, TV4, 2006-08, 2010-
 Högsta domstolen, SVT, 2006 (гость)
 Vinterkrysset, TV4, 2006
 Pokerfejs, TV4, 2007
 Grammisgalan, TV4, 2008—2009
 Körslaget TV4, 2008—2013
 Fyra bröllop TV4, 2011
 Big Brother TV11, 2011—2012
 Gladiatorerna TV4, 2011-
 O, Helga Natt TV4, 2014
 Sveriges Bästa TV4, 2018—2019

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Телеведущие Швеции
Радиоведущие Швеции